Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 272001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 15 stycznia 1996 do 24 lutego 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

272001-272100

272101-272200

272201-272300

272301-272400

272401-272500

272501-272600

272601-272700

272701-272800

272801-272900

272901-273000

Przypisy 

Lista planetoid 272001-273000